Конженер (хімія)
 Конженер (біологія)